Solaris je lahko:

 Solaris (operacijski sistem)
 Solaris (roman), roman poljskega pisatelja Stanisława Lema in več filmov, posnetih po njem:
 Solaris (film, 1968), režiral B. Nirenburg
 Solaris (film, 1972), režiral Andrej Tarkovski
 Solaris (film, 2002), režiral Steven Soderbergh
 Solaris (glasbena skupina), madžarska skupina, ki izvaja progresivni rock
 Hyundai Solaris, različica avtomobila Hyundai Accent za ruski trg

Glej tudi 
 Solaria